Die 1. deild karla 2016 war die 62. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 6. Mai und endete am 24. September 2016.  Neben Meister KA Akureyri stieg auch der Zweitplatzierte UMF Grindavík auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2016 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 1. deild 2016 rsssf.com

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016